Aqui são listados os distritos de Sobral, que são uma divisão oficial do município brasileiro supracitado, localizado no interior do estado do Ceará. As subdivisões estão de acordo com informações coletadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) durante o censo realizado no ano de 2010 e as datas de criação foram extraídas por este instituto da Enciclopédia dos Municípios Brasileiros.

O distrito-sede, que é onde se encontram muitos dos bairros sobralenses e o centro da cidade, foi criado pela provisão de 30 de agosto de 1757, sendo elevado à categoria de vila pela carta régia de 22 de junho de 1766 e à condição de cidade pela provincial nº 222 de 12 de agosto de 1841. Desde então ocorreram a criação e emancipação de diversos distritos do município. Segundo o IBGE, restavam treze distritos em 2010, sendo que a sede é o mais populoso, contando com  habitantes, seguida por Jaibaras, com  pessoas. A maior área é a de Aracatiaçu, que possui .

Distritos 

 Nota: não inclui o distrito de Bilheira, criado pela lei nº 681, de 10 de maio de 2006, visto que não consta segundo o IBGE.

Ver também 
 Distritos do Brasil

Ligações externas 
 

Sobral